Seppo est un patronyme et prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
Raivo Seppo (né en 1973), écrivain estonien

Prénom
 (né en 1982), joueur finlandais de football américain
Seppo Harjanne (né en 1948), copilote de rallye finlandais
Seppo Jaakkola (1920-2006), joueur finlandais de hockey sur glace
Seppo Jokinen (né en 1949), écrivain et auteur finlandais
Seppo Kääriäinen (né en 1948), homme politique finlandais
Seppo Kaihari (né en 1929), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1933-2009), acteur de film finlandais
Seppo Kuusela (1934-2014), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1962), activiste et nationaliste finlandais
Seppo Liitsola (1933-2012), joueur finlandais de hockey sur glace
Seppo Lindström (né en 1941), joueur finlandais de hockey sur glace
Seppo Mikkola (né en 1946), astronome finlandais
Seppo Nikkilä (né en 1936), joueur finlandais de hockey sur glace
Seppo Räty (né en 1962), athlète finlandais en lancer du javelot

Seppo Seluska, militant néo-nazi figurant sur l'œuvre Kvinnan med handväskan
Seppo Suoraniemi (né en 1951), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1954), écrivain et historien finlandais
Seppo Zetterberg (né en 1945), historien et professeur finlandais

Voir aussi
Seppo kopeneni, espèce fossile d'araignées 
Seppo Ilmarinen, personnage de la mythologie finnoise

Homonymie de prénom
Prénom finlandais